Diciotti bezeichnet

 Ubaldo Diciotti (1878–1963), Italiener, zeitweise Kommandant der italienischen Küstenwache

 zwei Patrouillenboote:
 CP 902 (2002 bis 2014 bei der Italienischen Küstenwache)
 CP 941 (seit 2014 bei der Italienischen Küstenwache)